Il singolare del torneo di tennis Brussels Outdoor 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Andrés Gimeno 6–4, 6–1, 2–6, 7–5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Outdoor 1972